Бон-Север () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 16 419 человек.

Код INSEE кантона — 2105. Всего в кантон Бон-Север входят 15 коммун, из них главной коммуной является Бон.

Коммуны кантона 

 Алокс-Кортон — население 188 чел.
 Оксе-Дюрес — население 337 чел.
 Буйан — население 189 чел.
 Буз-ле-Бон — население 326 чел.
 Эшеврон — население 271 чел.
 Мавийи-Мандело — население 151 чел.
 Мелуазе — население 286 чел.
 Мёрсо — население 1567 чел.
 Монтели — население 176 чел.
 Нанту — население 186 чел.
 Пернан-Вержлес — население 283 чел.
 Поммар — население 552 чел.
 Савиньи-ле-Бон — население 1376 чел.
 Вольне — население 287 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор